Грабе () — чешская фамилия, происходит от слова «граф». Известные носители:

 Грабе, Вацлав (1940—1965) — чешский поэт и писатель.
 Грабе, Иоганн Эрнст (1666—1711) — протестантский пастор и теолог.
 Грабе, Йозеф (1816—1870) — чешский контрабасист и музыкальный педагог.